Brda (Goriška), een gemeente in West-Slovenië
Brda (Radovljica), een plaats in Slovenië, in de NUTS-3-regio Gorenjska
Brda (rivier), een rivier in Polen